Pulse (ALM)
Pulse (Hajasibara Megumi-dal)
Pulse (Pink Floyd-album)
Pulse (Toni Braxton-album)
Pulse (együttes)